Огюст Андре Леон Лайя (; 4 декабря 1811, Париж — 5 сентября 1872, Париж) — французский драматург.

Биография 
Сын Жана-Луи Лайя, драматурга, поэта, профессора истории литературы и французской поэзии в Сорбонне, члена Французской академии.

Покончил жизнь самоубийством, повесившись на собственом галстуке.

Похоронен на кладбище Монмартр.

Избранные произведения 
 Le Docteur du défunt, comédie-vaudeville (комедия-водевиль, 1825)
 Le Dandy (комедия, 1832)
 La Robe de chambre, ou les Mœurs de ce temps-là (комедия, 1833)
 Le Poltron (комедия, 1835)
 La Liste de mes maîtresses (комедия, 1838)
 La Lionne (комедия, 1840)
 Le Hochet d’une coquette (комедия, 1840)
 Je connais les femmes (комедия, 1840)
 L’Esclave à Paris (комедия, 1841)
 Un Mari du bon temps (комедия, 1841)
 Le Premier Chapitre (комедия, 1842)
 Une maîtresse anonyme (комедия, 1842)
 Le Portrait vivant (комедия, 1842)
 Emma, ou Un ange gardien (комедия, 1844)
 Un poisson d’avril (комедия, 1845)
 La Recherche de l’inconnu (комедия-водевиль, 1847)
 Deux Vieux Papillons (комедия, 1850)
 Le Prince Ajax (комедия, 1852)
 Le Duc Job (комедия, 1859)

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона (1860)
 Офицер ордена Почётного легиона (1867)
 Офицер ордена Леопольда I

Примечания

Ссылки 
 Работы Леона Лайа

Авторы водевилей
Повесившиеся
Похороненные на кладбище Монмартр